Alan Sommer é um compositor, cantor e violonista de música popular brasileira.

Discografia
O trem

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)